Ленокс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ленокс, Адриан (род. 1956) — американская актриса, добившаяся успеха благодаря своим ролям на бродвейской сцене.
 Ленокс, Люси (род. 1968) — директор по работе с актерами, режиссер, актриса.

См. также 
 Леннокс
 Ленокс-Хилл — квартал в районе Ист-Сайд в Мидтауне боро Манхэттен, Нью-Йорк.
  — город  в США, штат Массачусетс.